Fridolin – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Fridolino
3491 Fridolin – asteroide della fascia principale
Gustav Fridolin – politico e giornalista svedese